Байбуза:

 Байбуза, Тихон Михайлович — гетман Украины в 1597—1598 годах
 Байбуза — польский дворянский герб, впервые упоминаемый в 1590 году